Denumirea de Blagovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Blagovo, un sat în comuna Montana, regiunea Montana;
 Blagovo, un sat în comuna Șumen, regiunea Șumen.